Tongren est une ville de la province du Guizhou en Chine, chef-lieu de la préfecture de Tongren ;
 Le xian de Tongren est une subdivision administrative de la province du Qinghai en Chine.

Homonymie de toponyme